22489 Yanaka – asteroide
 Marie Yanaka
 Tetsuo Yanaka